Stockinger, estrelada por Karl Markovics, é uma  spin-off da série austríaca Kommissar Rex. 

O parceiro (humano) de Richard Moser, Ernst Stockinger, se muda de Viena para Salzburgo quando sua mulher Karin (que é dentista) herda um consultório na cidade.

No Brasil, passou no canal por assinatura Multishow, (com legendas).

Programas da ORF
Programas da Sat.1
Séries de televisão de drama policial da Áustria
Programas de televisão da Áustria que estrearam em 1996
Programas de televisão da Áustria encerrados em 1997